Krug kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Wilhelm Leopold Krug
 John Christian Krug
 Carl Karl Wilhelm Leopold Krug

Robotskapade auktorsförkortningar